Juhász Attila (1884–?) labdarúgó-játékvezető
 Juhász Attila (1896–1965) újságíró, író
 Juhász Attila (1930–2013) jogász, bíró, Szentendre díszpolgára
 Juhász Attila (1961–) győri tanár, költő
 Juhász Attila (1967) újságíró, politikus
 Juhász Attila (1972) Európa-bajnoki ezüstérmes tőrvívó
 Juhász Attila (?) dzsesszzongorista, zeneszerző
 Juhász Attila színész (?)

Jegyzetek